Улу Гросбард (; ,  — , , Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр бельгийского происхождения. С 1957 года — постановщик шоу на Бродвее.

Биография 
Бывший огранщик алмазов в родной Бельгии, Улу Гросбард получил образование в Чикагском университете; затем учился в Йельской драматической школе. Став режиссёром в 1957 году, Гросбард поставил много успешных бродвейских шоу. В начале 60-х Гросбард отправился в Голливуд, где он был нанят в качестве помощника режиссёра на нескольких производств фильмов, и через несколько лет он снял свой первый фильм Если бы не розы — достаточно успешную адаптацию хитового Бродвейского шоу (The Subject Was Roses (1968)). Кинокарьера Гросбарда была весьма спорадического характера; однако, он снискал гораздо больший успех в постановках бродвейских шоу.
Супруга: Роуз Грегорио (род. 1932).

Фильмография 
 1968 — Если бы не розы / The Subject Was Roses
 1971 — Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи? / Who Is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?
 1977 — Испытательный срок / Straight Time
 1981 — Тайны исповеди / True Confessions
 1984 — Влюблённые / Falling In Love
  — Джорджия / Georgia
  — На самом дне океана / The Deep End of the Ocean

Интересные факты 
Джек Альбертсон получил Оскар как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Если бы не розы» (1968)).
Всего же на Оскар номинировались 4 актёра, игравшие в фильмах Гросбарда.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Похороненные на кладбище Кенсико